Лиматулихты () — род лучепёрых рыб из семейства кольчужных сомов, обитающий в Южной Америке. Научное название происходит от  — «песчаный» и  — «рыба».

Описание 
Общая длина представителей этого рода колеблется от 15,1 до 18 см. Внеше похожи на сомов из рода Loricaria. Голова большая, широкая, конусообразная, рыло заужено. Глаза среднего размера, расположены в верхней части головы, расстояние между глазами небольшое. Туловище вытянутое, хвостовой стебель довольно тонкий. Спинной плавник высокий, полностью касается туловища, с длинным острым лучом. Жировой плавник отсутствует. Грудные плавники умеренно широкие, прижаты к туловищу. Брюшной плавник вытянутый. Анальный плавник крохотный, хвостовой плавник разрезан.

Окраска жёлтая, песчаная с оранжевыми крапинками, которыми покрыто все тело от морды до хвостового плавника. Нижняя часть кремовая или бледно-жёлтая.

Образ жизни 
Биология изучена недостаточно. Предпочитает пресные водоёмы, держатся дна. Днём прячется среди камней или растений, активна ночью. Питаются мелкой рыбой и мелкими водными беспозвоночными.

Распространение 
Обитают в бассейнах рек Токансис, Эссекибо, Ориноко, Укаяли и Парнаиба (в пределах Венесуэлы, Перу, Гайаны и Бразилии).

Классификация 
На май 2018 года в род включают 2 вида:

Примечания

Литература 
 Ferraris, C.J. Jr., 2003. Loricariidae - Loricariinae (Armored catfishes). p. 330-350. In R.E. Reis, S.O. Kullander and C.J. Ferraris, Jr. (eds.) Checklist of the Freshwater Fishes of South and Central America. Porto Alegre EDIPUCRS, Brasil.
 Londoño-Burbano, A., Lefebvre, S.L. & Lujan, N.K. (2014): A new species of Limatulichthys Isbrücker & Nijssen (Loricariidae, Loricariinae) from the western Guiana Shield. Zootaxa, 3884 (4): 360–370.

Кольчужные сомы
Рыбы Южной Америки
Аквариумные рыбы